Zeng Baosun (1893-1978), pédagogue chinoise ;
 Zeng Chongsheng (1993-), joueur d'échecs chinois ;
 Zeng Guofan (1811-1872), général chinois ;
 Zeng Jinlian (1964-1982), femme la plus grande de l’histoire ;
 Zeng Pu (1872-1935), écrivain chinois ;
 Zeng Peiyan (1938-), homme politique chinois ;
 Zeng Qinghong (1939-), homme politique chinois.

Homonymie